Сезон 2014/15 является для «Тампы-Бэй Лайтнинг» 23-м в Национальной хоккейной лиге.

Положение в регулярном чемпионате

Выступление в плей-офф

Статистика игроков

Регулярный сезон. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный сезон. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Тампу».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Тампу».

Текущий состав 
Действителен на 10 июня 2015 года

См. также 
 Плей-офф Кубка Стэнли 2015
 Финал Кубка Стэнли 2015

Примечания 

НХЛ в сезоне 2014/2015
Тампа-Бэй Лайтнинг
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее